Венепу́нкция ( — вена +  — укол) — чрескожный прокол стенки венозного сосуда с последующим введением инъекционной иглы в вену. Медицинская процедура, которая выполняется с целью забора венозной крови на анализ, при заборе или переливании донорской крови, введения лекарственных препаратов (при наличии показаний), а также введения радиофармпрепаратов или других диагностических препаратов (например, рентгеноконтрастных средств) и так далее.

Осложнения 
 Флебит
 Жировая эмболия
 Прокол вены, гематома

См. также 
 Вакутейнер
 Венесекция
 Внутривенное вливание

Литература

Ссылки 
 Флеботомия

Сосудистые процедуры